Parolini est un nom de famille. Les personnes notables portant ce nom de famille comprennent :
  (1788-1867), botaniste italien ;
  (1945), ancien footballeur italien ;
  (1663-1733), peintre italien ;
 Gianfranco Parolini (1925-2018), réalisateur italien ;
 Marilù Parolini (1931-2012), photographe et scénariste italienne ;
  (1789-1875), compositeur italien ;
  (né en 1940), joueur suisse de hockey sur glace.